La palabra zapatilla puede referirse a:

 El calzado especial de las bailarinas (zapatillas de ballet);
 un calzado cómodo o de abrigo para estar en casa;
 un calzado deportivo ligero, generalmente con suela de goma;
 cualquier otro zapato liviano de suela muy delgada;
 En México, el zapato de tacón femenino;
 una junta de estanqueidad redonda, generalmente de goma o cuero, que se usa para unir herméticamente piezas en una instalación de fontanería, como la estopa de un grifo o como parte de una brida en cañerías y depósitos;
 Nombre común que en la costa Atlántica de la provincia de Cádiz recibe la Sparus aurata o dorada;
 El nombre común de la planta ''Verbascum pulverulentum;
 En Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina el enchufe múltiple''' o regleta.

Enlaces externos

Referencias